Hummeldenkmal oder Hummel-Denkmal steht für:
 Hummel-Denkmal (Weimar), Denkmal für Johann Nepomuk Hummel in Weimar, Thüringen

Siehe auch:
 Hans Hummel (Stadtoriginal) #Denkmäler